CZARFACE — совместный студийный альбом американского рэпера Inspectah Deck и андеграунд дуэта 7L & Esoteric, издан 19 февраля 2013 года на лейбле «Brick Records». Альбом дебютировал на 24 месте чарта Top R&B/Hip-Hop Albums журнала Billboard. В записи альбома также приняли участие Roc Marciano, Oh No, Vinnie Paz, Action Bronson, Cappadonna и Ghostface Killah.

Список композиций

Примечания 

Хип-хоп-альбомы